Acto, en artes, puede referirse a:
 El acto escénico, cada una de las partes principales en las que se divide una obra escénica (por ejemplo, una obra de teatro, una ópera o una zarzuela).
 El acto callejero, presentación en la calle o en un espacio público, de una actividad de entretenimiento.
 El acto de ballet, género lírico practicado en Francia en el sigloXVIII.
 Acto de posesión, drama erótico hispano-mexicano dirigido por Javier Aguirre.

Asimismo, en derecho, puede hacer referencia a:
 El acto jurídico, acto humano que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos.
 El acto procesal, hecho voluntario lícito que tiene por efecto la constitución, el desenvolvimiento o la conclusión del proceso.
 El acto presunto; en derecho administrativo, la consecuencia jurídica de la inacción de la Administración.
 El acto administrativo, declaración unilateral de voluntad que produce efectos jurídicos individuales.
 El acto de conciliación.
 El acto de comercio, concepto jurídico utilizado para deslindar el campo de actuación del derecho mercantil con respecto al derecho civil.

Además, puede referirse a:
 El acto; según Aristóteles (que es quien acuñó el concepto), lo que hace ser a lo que es.
 El acto fallido, acto que pone de manifiesto una expresión diferente e incluso contraria a la intención consciente del sujeto.
 El acto de graduación, ceremonia oficial que clausura el curso escolar y sirve de reconocimiento a los estudiantes que, a lo largo de él, han completado los requisitos académicos de un plan de estudios y, por tanto, se han hecho merecedores del título académico que otorgue la institución de enseñanza donde lo han desarrollado.
 El acto político (o manifestación o marcha), exhibición pública de la opinión de un grupo activista  mediante una congregación en las calles.
 El acto, medida lineal en la antigua Roma.
 El acto sexual, conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual.
 El acto reflejo, respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo ante la presencia de un determinado estímulo.

Enlaces externos